Stati Uniti d'America
 Saratoga Springs – città della Contea di Saratoga, New York
 Saratoga Springs – città della Contea di Utah, Utah